Дос Коразонес има више значења:

 Дос Коразонес (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Коразонес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Коразонес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дос Коразонес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику